Thallium(I)chloride
 Thallium(I,III)chloride
 Thallium(III)chloride